Sparta Praga – czeski wielosekcyjny klub sportowy
 Sparta Praga – klub hokejowy
 Sparta Praga – klub piłkarski
 Sparta Praga – sekcja piłki nożnej kobiet
 Sparta Praga – klub rugby